Jules Szymkowiak (* 1. Oktober 1995 in Heerlen) ist ein niederländischer Automobilrennfahrer. Er startete 2014 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft.

Karriere 
Szymkowiak begann seine Motorsportkarriere 2009 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv blieb. 2012 erfolgte zudem sein Einstieg in den Formelsport. Er nahm zunächst am Formula BMW Talent Cup, einem Ausbildungswettbewerb teil. 2012 gewann er das Shootout dieses Wettbewerbs und erhielt damit ein Cockpit für die Saison 2013. In dieser gewann er vier von sieben Testrennen. Beim Finalwochenende erreichte er den sechsten Platz der Gesamtwertung.

2014 wechselte Szymkowiak in den professionellen Formelsport und erhielt bei Van Amersfoort Racing ein Cockpit in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Während sein Teamkollege Max Verstappen Meisterschaftsdritter wurde, erreichte Szymkowiak mit einem sechsten Platz als bestem Ergebnis den 20. Gesamtrang. Darüber hinaus startete Szymkowiak beim Zandvoort Masters. Dabei kam er hinter Verstappen auf dem zweiten Platz ins Ziel, wurde jedoch nachträglich wegen des Verursachens einer Kollision mit einer Zeitstrafe belegt und fiel auf den fünften Platz zurück.

Statistik

Karrierestationen 
 2009–2012: Kartsport
 2013: Formula BMW Talent Cup (Platz 6)
 2014: Europäische Formel 3 (Platz 20)

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Karrierestatistik von Jules Szymkowiak (englisch)

Rennfahrer (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1995
Mann